Леал () — португальская фамилия. Известные носители:

 Леал, Жулио Сезар (род. 1951) — бразильский футбольный тренер.
 Леал, Луиш (род. 1987) — футболист, представляющий Сан-Томе и Принсипи. 
 Леал, Угу (род. 1980) — португальский футболист.

 Гомеш Леал, Антониу (1848—1921) — португальский поэт.
 Мендеш Леал, Жозе (1818/1820 — 1886) — португальский писатель, поэт, драматург, публицист, переводчик, журналист.

Другие значения 
 Леал (Лихула) — епископский замок Эзель-Викского епископства.

См. также 
 Леаль — испанская фамилия.